Grand Prix Czech 2008, była szóstą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Był to dwunasty turniej o Wielką Nagrodę Czech.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą Luboš Tomíček oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Adrian Rymel i Filip Šitera). Lista stałych uczestników (z numerami):

  (9) Chris Harris
  (12) Niels Kristian Iversen
  (14) Krzysztof Kasprzak
  (16) Luboš Tomíček
  (7) Rune Holta
  (2) Leigh Adams
  (11) Bjarne Pedersen
  (4) Tomasz Gollob
  (15) Fredrik Lindgren
  (1) Nicki Pedersen
  (13) Lukas Dryml
  (3) Jason Crump
  (5) Hans Andersen
  (8) Scott Nicholls
  (10) Andreas Jonsson
  (6) Greg Hancock
  (17) Adrian Rymel
  (18) Filip Šitera

Wyniki

Bieg po biegu 
 (63,34) Iversen, Harris, Kasprzak, Tomicek
 (63,28) Adams, Gollob, Holta, B.Pedersen (u)
 NCD (62,73) N.Pedersen, Crump, Lindgren, Dryml
 (64,98) Hancock, Andersen, Jonsson, Nicholls
 (63,88) Andersen, Holta, Lindgren, Harris
 (63,15) Adams, N.Pedersen, Nicholls, Iversen
 (63,28) Jonsson, B.Pedersen, Dryml, Kasprzak
 (63,06) Crump, Gollob, Hancock, Tomicek
 (63,95) Hancock, Dryml, Harris, Adams
 (63,86) Crump, Jonsson, Iversen, Holta (u)
 (64,49) Gollob, Nicholls, Lindgren, Kasprzak
 (63,36) N.Pedersen, B.Pedersen, Andersen, Tomicek
 (63,99) Harris, Crump, Nicholls, B.Pedersen
 (64,72) Gollob, Iversen, Andersen, Dryml
 (63,98) N.Pedersen, Holta, Hancock, Kasprzak
 (64,01) Adams, Jonsson, Lindgren, Tomicek
 (65,85) N.Pedersen, Gollob, Harris, Jonsson
 (64,24) B.Pedersen, Hancock, Iversen, Lindgren
 (64,78) Crump, Andersen, Adams, Kasprzak
 (64,39) Holta, Nicholls, Dryml, Tomicek
 Półfinały:
 (63,87) Andersen, N.Pedersen, Jonsson, Adams
 (64,81) Hancock, Crump, Holta, Gollob
 Finał:
 (63,86) N.Pedersen (6), Andersen (4), Crump (2), Hancock (0)

Klasyfikacja przejściowa 

EDYTUJ

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Czechy
2008
2008 w Czechach